Camille Risler (1821-1881), industriel français ;
 Charles Risler (1848-1923), homme politique français, fils de Camille;
 Charles-Auguste Risler (1864-1937), architecte français ;
 Édouard Risler (1873-1929), pianiste français, frère de Charles-Auguste;
 Élisabeth Risler-François (1905-1989), personnalité de la Fédération française des éclaireuses, fille d'Édouard ;
 Georges Risler (1853-1941), industriel et réformateur social français ;
 Jean-Jacques Risler (1940-2016), mathématicien français, petit-fils d'Édouard ;
 Nicolas Risler-Tournier (1827-1899), architecte français.

Voir aussi 
 Famille Risler